Alte articole importante referitoare la acest concept pot fi găsite în următoarele categorii:
 :Categorie:Entropie
 :Categorie:Entropie termodinamică
 :Categorie:Entropie informațională
 :Categorie:Entropie în mecanica cuantică

Entropia, în termodinamică, este o măsură a energiei unui sistem termodinamic care nu poate să efectueze lucru mecanic util.

Entropia, în calitate de concept sau de referiri la teorii științifice, se mai poate referi și la:

Termodinamică 
 Entropie termodinamică, entropie a sistemelor termodinamice în termeni macroscopici, cu puține explicații de natură statistică;
Forță entropică, produsul temperaturii și gradientul densității entropiei considerat ca o forță eficientă, producând un gradient în
densitatea de energie a unui sistem;
Generarea entropiei (sau producerea entropiei), dezvoltarea entropiei într-un sistem termodinamic;
 Entropie statistică, explicația statistică a entropiei termodinamice bazată pe teoria probabilității;
Configurare entropică, modificarea entropiei din punct de vedere al cauzei schimbării în cunoașterea poziției particulelor, neconsiderând impulsul lor ca grup statistic (sau considerându-l relativ neglijabil);
Entropia conformațională, modificarea entropiei din cauza unei modificări în „configurația” („formația” sau „conformația”) unei particule — spre exemplu o moleculă poliatomică de mâna dreaptă (dextrogiră) față de o moleculă poliatomică cu mâna stângă levogiră);
 Entropie Tsallis, generalizare a entropiei Boltzmann-Gibbs și
 Entropie von Neumann, entropie în fizica statistică cuantică și știința informației cuantice.

Articole introductive 
 Introducere în entropie, o explicație a entropiei ca măsură a ireversibilității;
 Entropia (ordinea și dezordinea), relația dezordinei cu căldura și lucrul mecanic;
 Entropia în termodinamică și teoria informației, relația dintre entropia termodinamică și entropia informației (Shannon) și
 Entropie (dispersia energiei), dispersia energiei ca descriptor al entropiei.

Alte aspecte 
 Istoria entropiei;
 Entropia și viața, relația dintre entropia termodinamică și evoluția vieții și
 Entropia (astrofizică), constanta adiabatică.

Teoria informației și matematică 
 Entropie (teoria informației), numită și entropie Shannon, o măsură a impredictibilității sau a conținutului de informații al unei surse de mesaje;
 Entropia diferențială, o generalizare a entropiei (de mai sus) la variabile aleatoare continue;
Entropia entanglementului, legată de entropiile Shannon și von Neumann (vezi și Inseparabilitate cuantică) pentru sistemele complexe reflectând gradul de încurcare a subsistemelor;
 Entropia algoritmică o măsură (incalculabilă) a conținutului informațional al unui anumit mesaj;
 Entropie Rényi, o familie de măsuri de diversitate care generalizează entropia Shannon; conceptul este folosit pentru a defini dimensiunile fractale;
 Măsurarea entropiei teoretice, o măsură a creșterii exponențiale în sistemele dinamice; concept echivalent cu rata de creștere a entropiei Shannon a unei traiectorii în spațiu-timp;
 Entropia topologică, o măsură a creșterii exponențiale în sistemele dinamice; echivalent cu rata de creștere a entropiei α->0 Renyi a unei traiectorii în spațiu-timp;
 Entropie topologică (fizică), număr care caracterizează stări cu mai multe obiecte (corpuri) care posedă ordine topologică;
 Entropie de volum, un invariant riemannian care măsoară rata exponențială de creștere a volumului unei metrici riemanniane;
 Entropie maximă (dezambiguizare) și
 Entropie grafică, o măsură a ratei de informare care poate fi atinsă prin comunicarea simbolurilor pe un canal în care anumite perechi de valori pot fi confundate.

Alte utilizări în știință și tehnologie 
 Entropie (encoding), strategii de compresie a datelor pentru a produce o lungime a codului egală cu entropia unui mesaj;
 Entropie (computing), un indicator al numărului de biți aleatori disponibili pentru sistemele de criptare de bază;
 Entropie (anesteziologie), o măsură a funcției corticale a unui pacient, bazată pe entropia matematică a semnalelor EEG (electro encefalogramă);
 Entropie (ecologie), măsurători ale biodiversității în studiul ecologiei biologice, bazate pe entropiile Shannon și Rényi și
 Entropie socială, o măsură a decăderii naturale în cadrul unui sistem social.

Media

Coreografie 
 Entropy (coreografie) - diferența dintre o transcriere și o performanță

Film și televiziune 
 Entropy (film), film din 1999 de Phil Joanou
 [[Entropy (episod Buffy)|Entropie (episod)]], unul din episoadele sitcom-ului american Buffy, spaima vampirilor
 Entropie (Entropy (Criminal Minds)), episode din serialul Criminal Minds (sezon 11)

 Jocuri 
 Entropie (joc, 1977), joc de masă din 1977,
 Entropie (joc video), joc video,
 Entropy ori Alchemiss, personaj din jocul tactic fictiv (cu tactici în timp real) numit Freedom Force vs the 3rd Reich, N. Tropy, (pronunțat en tro pi sau en trău pi), personaj din platforma de jocuri Crash Bandicoot: Warped.

 Jurnal științific 
 Entropy (jurnal), jurnal științific, publicat de MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), platformă digitală de publicare a diverse teme științifice, destinată accesului larg la publicații științifice de orice natură.

 Literatură 
 Entropy: A New World View — Entropie: O nouă viziune a lumii, carte de Jeremy Rifkin și Ted Howard,
 Entropy", povestire din 1960 de Thomas Pynchon
 Entropy, povestire din 1995 de Leanne Frahm
 Entropy (magazine), revistă literară online

Muzică 
 Entropy (album), album muzical de Anathallo și Javelins
 Entropy / Send Them, un EP de DJ Shadow și The Groove Robbers
 Entrop, cântec de Bad Religion de pe albumul Against the Grain 
 Entropy, cântec de Kelly Osbourne de pe albumul Sleeping in the Nothing
 Entropy, cântec de VNV Nation de pe Matter + Form 
 Entropy, cântec de Moxy Früvous from The 'b' Album 
 Entropy, cântec de Brymo from Oṣó
 Entropy, cântec de Daniel Caesar from Case Study 01
 Entropy, cântec de MC Hawking
 Entropy, cântec de Grimes și Bleachers
 Entropia (album), album de Pain of Salvation
 Entropy, un track de Nigel Stanford
The Book Of Us: Entropy, album de DAY6

^ 
^ 
Dezambiguizare
!